Шакі́ра — арабське жіноче ім'я, що означає вдячний

Відомі носії:

 Шакіра — колумбійська співачка
 Шакіра Кейн — гвінеє-британська модель

Джерела 

Арабські імена